Шоев — таджикская фамилия.

Известные носители
 Шоев, Гуль (1923 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Шоев, Исмат (1909—1974) — Герой Социалистического Труда.